

Patronyme 
 Fulgence Bienvenüe, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et père du métro de Paris.
 Jean Bienvenue (1928-2018), homme politique et juge québécois.
 Louis-René-François Bienvenue (1760-1835), homme politique français.
 Paulin-Aldéric Bienvenue (1807-1879), homme politique français.

Bienvenue 

 Bienvenue ! est un terme d'accueil, une formule de politesse.
 Bienvenue à la ferme est une marque commerciale appartenant à l'APCA comprise dans une offre payante d'outils de communication destinée aux exploitants agricoles français.
 Bienvenue à la NHK! est un manga et un anime de Kenji Oiwa.

Sainte chrétienne 
 Bienvenue Bojani († 1292), bienheureuse tertiaire dominicaine née dans le Frioul ; fêtée localement le 30 octobre.
 Bienvenue est un prénom féminin fêté le 30 octobre.

Musique 
 Bienvenue, album du groupe Red Cardell paru en 2016 sur le label Coop Breizh.

Cinéma 
Le terme de Bienvenue est employé dans de multiples titres de film.
 Bienvenue, Mister Chance, film américain de Hal Ashby (1979).
 Bienvenue à Gattaca, film américain de science-fiction d'Andrew Niccol (1997).
 Bienvenue chez les Rozes, film français de Francis Palluau (2003).
 Bienvenue à Collinwood, comédie américaine de Anthony Russo et Joe Russo (2001).
 Bienvenue au gîte, film franco-britannique de Claude Duty (2003).
 Bienvenue en Suisse, film franco-suisse de Léa Fazer (2004).
 Bienvenue chez les Robinson, film d'animation Stephen J. Anderson, et  « Classique d'animation » de Disney (2007).
 Bienvenue chez les Ch'tis, film français de Dany Boon (2008).
 Bienvenue à Zombieland, film américain de Ruben Fleischer (2009).

Références

Voir aussi 
 
 Maeva
 Welcome

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme